Le sei mogli di Enrico VIII (The Private Life of Henry VIII) – film del 1933 diretto da Alexander Korda
Le sei mogli di Enrico VIII (The Six Wives of Henry VIII) – miniserie televisiva britannica del 1970, in 6 puntate

Pagine correlate 
The Six Wives of Henry VIII